Chumphon – miasto w Tajlandii
 Prowincja Chumphon – prowincja (changwat) Tajlandii
 Port lotniczy Chumphon – lotnisko w mieście Chumphon w Tajlandii
 „Chumphon” – syjamski torpedowiec typu Trat z lat 30. XX wieku i okresu II wojny światowej